— японская фамилия.

Известные Сугимото 
 Сугимото, Ая (род. 1968) — японская певица, модель, актриса, танцовщица и писательница.
 Сугимото, Кёта (1858—1954) — изобретатель печатной машинки.
 Сугимото, Кэнъю (род. 1992) — японский футболист, нападающий.
 Сугимото, Мика (род. 1984) — японская дзюдоистка, олимпийская медалистка и чемпионка мира 2010 года.
 Сугимото, Мики (род. 1953) — японская актриса кино.
 Сугимото, Рёкити :ja:杉本良吉 (1907—1939) — театральный режиссёр, переводчик с русского языка (расстрелян в СССР).
 Сугимото, Хироси (род. 1948) — японский фотограф.